Хавлок има више значења:
 Хавлок (Ајова)
 Хавлок (Северна Каролина)